Argyrotheca arguata är en armfotingsart som beskrevs av Grant 1983. Argyrotheca arguata ingår i släktet Argyrotheca och familjen Megathyrididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
arguata